Kremlor och riskor (Russulaceae) är en familj av svampar. Kremlor och riskor ingår i ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Systematik

Källor

Basidiesvampar